NGC 6451 (другие обозначения — OCL 1035, ESO 455-SC50) — рассеянное скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6451
Скорпион (созвездие)
Рассеянные скопления